Leucade peut désigner :

Toponymie 
 Leucade : île ionienne en Grèce dont la ville principale Leucade est le siège des :
 dème de Leucade ;
 et district régional de Leucade.

Personnalité 
 Leucade : évêque de Bayeux du